Puerta de Núremberg () puede hacer referencia a cualquiera de las siguientes estructuras:

 Puerta de Núremberg (Lauf an der Pegnitz), antigua puerta de la muralla de Lauf an der Pegnitz, en Baviera, sur de Alemania.
 Puerta de Núremberg (Forchheim), antigua puerta de entrada a la fortaleza de Forchheim, Baviera, orientada hacia el sur.
 Sterntor (Núremberg), una de las principales puertas de las murallas de Núremberg, a veces denominada también Puerta de Núremberg.